El Serrat Alt és una serra situada al municipi de Biosca, a la comarca catalana de la Segarra.

Referències 

Serres de Biosca